

Топонимы 
 Корбьер — регион и горная цепь во французском департаменте Од, отрог Восточных Пиренеев, водораздел pp. Од и Агли; состоит из крутых голых скал и достигает 1231 м высоты (Puy de Bugarach);
 Корбьер — коммуна во Франции, департамент Альпы Верхнего Прованса
 Корбьер — коммуна во Франции, департамент Од.

Персоналии 
 Корбьер, Тристан (1845—1875) — французский поэт-символист.